Molekulska formula -{C10H10O6}- se može odnositi na:

 Horizminska kiselina
 Prefenska kiselina